Зандан Жуу:

Зандан Жуу — статуя Будды.
Зандан Жуу — буддистский храм в Еравнинском районе Бурятии.
Зандан Жуу (праздник)